Adeodato (filho de Agostinho de Hipona) () — filho de Agostinho de Hipona
 Adeodato de Cantuária (†664) — arcebispo de Cantuária
 Deusdédito (cardeal) (†  1100) — canonista e cardeal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião